Got to Be There, debuutalbum van Michael Jackson
 Got to Be There, debuutnummer van het gelijknamige album